Federica Dorotea Sofía de Brandeburgo-Schwedt (en alemán, Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt; Schwedt, 18 de diciembre de 1736-Stuttgart, 9 de marzo de 1798) fue hija del margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt y de Sofía Dorotea de Prusia, y por matrimonio duquesa de Wurtemberg.

Biografía 
Federica era la hija mayor del margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt y de la princesa Sofía Dorotea de Prusia, una hermana de Federico el Grande. Era descrita como ingeniosa y encantadora. 

Pertenecía a la fe reformada, mientras que su consorte era católico, pero educó a sus hijos en la fe luterana. Esta condición había sido impuesta por Federico II en el contrato de matrimonio de fecha 3 de septiembre de 1753. Por este acuerdo, el Consejo Luterano también aprobó una suma anual de 25.000 florines para la crianza de los niños.

A partir de 1769 vivió en Montbéliard, que su marido tenía bajo su gobierno, aunque tuvo que ser abandonado en 1792 debido a la Revolución francesa. Su marido heredó el Ducado de Wurtemberg entre 1795-97.

Matrimonio y descendencia 
El 29 de noviembre de 1953 se casó con el príncipe Federico Eugenio de Wurtemberg (futuro Federico II Eugenio de Wurtemberg), hijo del duque Carlos I Alejandro de Wurtemberg y de María Augusta de Thurn y Taxis. El matrimonio tuvo los siguientes hijos:

 Federico I (1754-1816), primer rey de Wurtemberg.
 Luis (1756-1817), antepasado de la reina Isabel II del Reino Unido.
 Eugenio Federico (1758-1822).
 Sofía Dorotea (1759-1828), esposa del zar Pablo I de Rusia.
 Guillermo Federico (1761-1830).
Fernando Federico (1763-1834).
 Federica Isabel (1765-1785), esposa del duque Pedro I de Oldemburgo.
 Isabel Guillermina (1767-1790), primera esposa del emperador Francisco I de Austria.
 Guillermina Federica (1768), nacida muerta.
 Carlos Federico (1770), nacido muerto.
 Alejandro Federico (1771-1833), antepasado del jefe actual de la Casa de Wurtemberg.
 Enrique Carlos (1772-1838).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Carl Pfaff: Fürstenhaus und Land Württemberg nach den Hauptmomenten, von der ältesten bis auf die neueste Zeit, Schweizerbart, 1849, p. 149

Enlaces externos 

Federica de Brandeburgo-Schwedt
Casa de Württemberg
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVIII
Consortes de la casa de Hohenzollern